Персоналии
 Росса, О’Донован (1831—1915) — деятель ирландского национально-освободительного движения.
 Росса, Боряна (род. 1972) — болгарская художница-акционистка, феминистическая активистка, трансгуманистка.
 Росса, Гвидо (1934—1979) — итальянский профсоюзный деятель, убитый боевиком Красных бригад за сотрудничество со спецслужбами.
Разное
 Росса — кладбищенский комплекс в Вильнюсе.
 Росса — коммуна в Италии, в регионе Пьемонт.
 Росса (Граубюнден) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Граубюнден.

См.также 
Из-за падежей и склонений в русском языке слово «Росса» может использоваться в качестве объектов, названных в честь людей с фамилией Росс.

 Кратер Росса
 Шельфовый ледник Росса
 Море Росса
 Остров Росса (остров Джеймса Росса)
 Территория Росса
 Тюлень Росса